Il doppio del torneo di tennis Nichirei International Open 1992, facente parte del WTA Tour 1992, ha avuto come vincitrici Mary Joe Fernández e Robin White che hanno battuto in finale Yayuk Basuki e Nana Miyagi 6–4, 6–4.

Teste di serie 

 Mary Joe Fernández /  Robin White (campionesse)
 Sandy Collins /  Kimiko Date (primo turno)

 Yayuk Basuki /  Nana Miyagi (finale)
 Amy Frazier /  Rika Hiraki (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Nichirei International Championships 1992